Poušť může znamenat:

 poušť – suchá neúrodná oblast
 poustevna – např. ve starých místních názvech

místopisné jméno
 Poušť (Záhornice) – část obce Záhornice v okrese Nymburk
 Poušť (Jindřichovice) – katastrální území obce Jindřichovice v okrese Sokolov
 Poušť (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice

v kultuře
 Vnitřní poušť – mexický film z roku 2008

Související články 
 spoušť

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno